Siegfried Valdemar Andersen er en dansk lensgreve og erhvervsmand. Han er ejer af herregården Helgenæsgaard, som driver landbrug, og af konsulentvirksomheden KFA Leadership Academy, en international konsulentvirksomhed, som han stiftede i 1986.

Kilder 

Lensgrever fra Danmark